Франк Буземан (; ) — немецкий легкоатлет, специалист по многоборьям, спринту и барьерному бегу. Выступал за сборную Германии по лёгкой атлетике в 1993—2002 годах, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Атланте, обладатель бронзовой медали чемпионата мира в помещении, победитель Кубка Европы в личном и командном зачёте, многократный победитель и призёр первенств национального значения, рекордсмен страны в семиборье.

Биография 
Франк Буземан родился 26 февраля 1975 года в городе Рекклингхаузен.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1993 года, когда вошёл в состав немецкой национальной сборной и побывал на юниорском европейском первенстве в Сан-Себастьяне, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в беге на 110 метров с барьерами.

В 1994 году выступил в беге на 60 метров на чемпионате Европы в помещении в Париже. На юниорском мировом первенстве в Лиссабоне одержал победу в беге на 110 метров с барьерами и занял шестое место в эстафете 4 × 100 метров.

В 1995 году отметился выступлением на чемпионате мира в помещении в Барселоне, в финале бега на 60 метров финишировал седьмым.

В 1996 году на домашнем Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Лаге был лучшим в личном и командном зачётах. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте — набрал в сумме всех дисциплин десятиборья 8706 очков и получил серебряную олимпийскую награду, уступив только американцу Дэну О’Брайену. За это выдающееся достижение по итогам сезона был признан лучшим спортсменом Германии и получил Серебряный лавровый лист.

После атлантской Олимпиады Буземан остался в составе легкоатлетической команды Германии на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 1997 году в беге на 110 метров с барьерами он победил на молодёжном европейском первенстве в Турку, в десятиборье завоевал бронзовую медаль на взрослом чемпионате мира в Афинах.

В 1999 году на чемпионате мира в Севилье вынужден был досрочно завершить выступление в десятиборье.

Участвовал в Олимпийских играх 2000 года в Сиднее — на сей раз с результатом в 8351 очко занял итоговое седьмое место.

Отказался от участия в чемпионате мира 2001 года в Эдмонтоне из-за травмы.

В 2002 году на соревнованиях в Таллине установил национальный рекорд Германии в семиборье — 6291 очко.

Завершил спортивную карьеру в 2003 году в возрасте 28 лет в связи с накопившимися множественными травмами. Наивысший результат в 8706 очков, показанный на Олимпиаде в Атланте, делает Буземана четвёртым сильнейшим десятиборцем в истории Германии — после Юргена Хингзена, Уве Фраймута и Зигфрида Венца.

По завершении карьеры спортсмена работал комментатором на телеканале ARD, проявил себя как спортивный функционер и преподаватель.

Примечания 

Многоборцы Германии
Бегуны на короткие дистанции Германии
Бегуны с барьерами Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы Германии по лёгкой атлетике
Кавалеры Серебряного лаврового листа